Brunello ima više značenja:
 Brunello, Livorno
 Brunello, Varese